Silenen – gmina w kantonie Uri, w Szwajcarii.

Przypisy 

Gminy w kantonie Uri